Eteobalea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ronald W. Hodges 1962. Eteobalea ingår i familjen fransmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fransmalar
Eteobalea